Кондаков, Николай Алексеевич (1920—1979) — артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1990).
 Кондаков, Николай Васильевич (1904—1940) — заместитель народного комиссара внутренних дел Армянской ССР.
 
 Кондаков, Николай Николаевич (1908—1999) — советский биолог, художник-анималист.
 Кондаков, Николай Яковлевич (род. 1949) — российский политический деятель, депутат Верховного Совета и народного Хурала Республики Бурятия, депутат Государственной Думы РФ (1993—1995), заслуженный мелиоратор РФ.